Il doppio maschile  del Lipton Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma quest'anno si sono ritirati durante il 2º turno.

Ellis Ferreira e Rick Leach hanno battuto in finale Alex O'Brien e Jonathan Stark 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Secondo turno, retired)
 N/A
  Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Jonas Björkman /  Patrick Galbraith (terzo turno)
  Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (Campioni)
  Alex O'Brien /  Jonathan Stark (finale)

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (secondo turno)
 Neil Broad /  Piet Norval (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Wayne Black /  Sébastien Lareau (terzo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Lucas Arnold /  Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Lipton Championships 1998